Ла-Сальвета́-Перале́с (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Административный центр кантона Сальвета-Пералес. Округ коммуны — Родез.

Код INSEE коммуны — 12258.

Коммуна расположена приблизительно в 520 км к югу от Парижа, в 95 км северо-восточнее Тулузы, в 33 км к юго-западу от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1068 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 533 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 360 были экономически активными, 173 — неактивными (показатель активности — 67,5 %, в 1999 году было 62,2 %). Из 360 активных работали 331 человек (178 мужчин и 153 женщины), безработных было 29 (12 мужчин и 17 женщин). Среди 173 неактивных 28 человек были учениками или студентами, 96 — пенсионерами, 49 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XIII век)
 Часовня Мюра
 Приходская церковь Сент-Круа. Имеет серебряную раку и крест XV века

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон